KWO Berlin steht für:
 BSG KWO Berlin, ehemaliger deutscher Sportverein
 VEB KWO Berlin, ehemals Kabelwerk Oberspree Berlin